Janse ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Janse (1888–1973), schwedischer Turner
 Bob Janse (1920–2008), niederländischer Fußballtrainer
 Jacobus Marinus Janse (1860–1938), niederländischer Botaniker
 Jacques Janse van Rensburg (* 1987), südafrikanischer Radrennfahrer
 Mark Janse (* 1959), niederländischer Gräzist und Neogräzist
 Sarel Janse van Rensburg (* 1977), namibischer Rugby-Union-Spieler